Plural de bou
 Festes taurines populars:
Bous al Carrer
 Bous a la Mar
 Bous Capllaçats
 Bou Embolat
 Bou en Corda
Entrada de bous i cavalls

 Bous de Costitx, peces de bronze d'època talaiòtica

 Bous (Luxemburg), comuna del sud-est de Luxemburg
 Bous (Alemanya), municipi de Saarland

Vegeu també 
 Bou (desambiguació)